Mokopirirakau — рід ящірок родини диплодактилід (Gekkonidae). Всі види роду є ендеміками Нової Зеландії.

Види 
 Mokopirirakau cryptozoicus (Jewell & Leschen, 2004)
Mokopirirakau galaxias 
 Mokopirirakau granulatus (Gray, 1845)
 Mokopirirakau kahutarae (Whitaker, 1985)
 Mokopirirakau nebulosus (Mccann, 1955)

Джерела 
 http://www.itis.gov/servlet/SingleRpt/SingleRpt?search_topic=TSN&search_value=818095 

Diplodactylidae
Роди плазунів
Плазуни Нової Зеландії